Zum Begriff Neurotechnologie siehe:
 Konnektionismus, ein Problemlösungsansatz in der Kybernetik
 Brain-Computer-Interface: es gibt als „Neurotechnologie“ bezeichnete Ansätze, bei denen das Gehirn als Schnittstelle für die Kommunikation zwischen dem phänomenalen Bewusstsein des Menschen und informationstechnischen Kommunikationssystemen behandelt wird.
 Neurotechnik, ein Forschungszweig.